Das Mindelheimer Köpfl (auch Hüttenkopf) ist ein 2.180 m hoher, untergeordneter Berg in den Allgäuer Alpen. Er liegt zwischen der Sechszinkenspitze im Nordosten und dem Angererkopf im Südwesten. Genau genommen ist das Mindelheimer Köpfl nur ein Zacken im Grat der Sechszinkenspitze.

Auf das Mindelheimer Köpfl führt kein markierter Weg. Alle Anstiege erfordern Klettererfahrung. Aufgrund der Hüttennähe ist das Mindelheimer Köpfl wie die Sechszinkenspitze der Klettergarten der Mindelheimer Hütte.

Literatur 
 Thaddäus Steiner: Allgäuer Bergnamen, Lindenberg, Kunstverlag Josef Fink, 2007, ISBN 978-3-89870-389-5
 Thaddäus Steiner: Die Flurnamen der Gemeinde Oberstdorf im Allgäu, München, Selbstverlag des Verbandes für Flurnamenforschung in Bayern, 1972
 Zettler/Groth: Alpenvereinsführer Allgäuer Alpen. Bergverlag Rudolf Rother, München 1984. ISBN 3-7633-1111-4

Weblinks 
 Mindelheimer Köpfl

Berg in den Alpen
Berg in Europa
Berg im Landkreis Oberallgäu
Allgäuer Alpen
Geographie (Mittelberg, Vorarlberg)
Geographie (Oberstdorf)